Завантаження (логістичне), або навантаження — один із процесів, які здійснюються на навантажувальному пункті, який включає в себе переміщення вантажу з місця розробки, виготовлення на виробництві або з місця зберігання, чи комплектація на складі до безпосереднього наповнення, або постановки на транспортний засіб з оформленням відповідних документів.

Завантаження можемо розділити на види за типами вантажів:
 сипучі (пісок, вугілля тощо)
 рідкі (пальне, олія, концентрат тощо)
 дискретні, штучні (піддони продукції, контейнери, неупаковані в стандартну тару вантажі тощо)

Завантаження може здійснюватись вручну, проте, в сучасних умовах для кожного типу завантаження використовується відповідний тип вантажно-розвантажувальної техніки та механізмів.

Логістика
Транспортна термінологія